Гальбе (, ) — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Даме-Шпревальд. Складова частина об'єднання громад Шенкенлендхен.

Площа — 78,08 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Див. також 
 Гальбський котел

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу